Detta är en lista över de 514 kommunerna i departementet Seine-et-Marne i Frankrike. Om en kommun deltar i ett samarbetsorgan för kommuner (Communauté d'agglomération eller Syndicat d'agglomération nouvelle) anges detta inom parentes efter kommunens namn.

I departementet Seine-et-Marne, finns följande samarbetsorgan:
 CAMM (Communauté d'agglomération de Marne et Chantereine)
 CAMG (Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire)
 CAMX (Communauté d'agglomération du Pays de Meaux)
 CAM (Communauté d'agglomération Melun-Val de Seine)
 SAMVE (Syndicat d'agglomération nouvelle du Val-d'Europe)
 SANS (Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart-Ville Nouvelle)
 SAMVM (Syndicat d'agglomération nouvelle du Val-Maubuée)

Seine-et-MVienne
Kommuner Seine-et-Ma